Aimé-Miville Déchêne (1881-1945) est un avocat et homme politique fédéral du Québec.
Alphonse Arthur Miville Déchêne (1848-1902) est un marchand et homme politique fédéral et municipal du Québec.
Julie Miville-Dechêne (1959-) est une journaliste et fonctionnaire québécois
Louise Dechêne (1928-2000) est une historienne québécoise.

Voir aussi
Deschênes